Waltemath ist der Name von

 Ally Waltemath (bl. 1944), Schauspielerin
 Dagmar Waltemath (* 1981), deutsche Informatikerin
 Georg Waltemath (* 1900) deutscher Astronom
 Joan Waltemath (* 1953), US-amerikanische Malerin
 Martin Waltemath (1907–1960), deutscher Geistlicher
 Waldemar Kuno Waltemath (1868–1944), Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Ernst Waltemathe (1935–1997), deutscher Politiker (SPD)